Андреас Карлссон (,  19 серпня 1975, Лудвіка) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1992 року виступами за команду «Лександ».

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 148-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд ГВ-71, «Лександ», «Атланта Трешерс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Базель» та «Вестра Фрелунда».

Загалом провів 270 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Швеції, провів 14 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Лександса»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Базеля»
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»